Конституционный референдум на Гренаде проходил 24 ноября 2016 года, он стал первым референдумом в истории страны. Избиратели должны были одобрить семь поправок к Конституции, причём голосование проводилось отдельно по каждой статье. Для одобрения поправки две трети действительных бюллетеней должны были быть в пользу предлагаемого изменения. В результате референдума все семь поправок были отвергнуты.

Поправки 
На референдум было вынесено 7 поправок к Конституции:

 Апелляционный Карибский суд становился высшим апелляционным судом (вместо Судебного комитета Тайного совета Великобритании). Верховный суд Гренады и ассоциированных государств Вест-Индии переименовывался в Восточно-карибский верховный суд. Введение кодекса поведения для государственных служащих; присяга на верность Гренады (вместо присяги на верность королеве). (Карибский суд и др. судебные поправки)
 Создание Комиссии по выборам и границам для замены Комиссии по границам избирательных округов и Контролёра выборов. (Комиссия по выборам и границам)
 Разрешение лидеру партии с наибольшим количеством голосов быть назначенным лидером Оппозиции и получить место в Палате представителей, если вторая партия не получила ни одного места в результате парламентских выборов. (Обеспечение лидера Оппозиции)
 Ввести фиксированные даты выборов, с той оговоркой, что вотум недоверия может спровоцировать досрочные выборы. (Фиксированная дата выборов)
 Изменение официального названия государства Гренада «Гренада, Карриаку и Пти-Мартиника». (Название страны)
 Расширение перечня основных прав и свобод. (Права и свободы)
 Ограничение срока полномочий премьер-министра до трёх последовательных сроков пребывания в должности. (Срок полномочий премьер-министра)

Результаты

Примечания 

Гренада
Выборы на Гренаде
2016 год на Гренаде
Конституционные референдумы